Хандо:

 Хандо — село в Ахалкалакском муниципалитете региона Самцхе-Джавахети Грузия.
 Хандо — село в Ботлихском районе Дагестана.